Erik Soop kan syfta på:

 Erik Soop (1592–1632), svensk militär
 Erik Soop (1613–1674), svensk ämbetsman
 Erik Soop (1643–1700), svensk militär